S107 ou S.107 peut faire référence à:
 HMS Trafalgar (S107), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 Von der Wiege bis zum Grabe (S.107), un poème symphonique de Franz Liszt.